le comté de Lancashire est une région d'Angleterre dont la principale ville est Lancaster
 Lancashire est un fromage anglais
 Lancashire est un constructeur aéronautique